Polk bezeichnet:
 ein Militärstützpunkt der US-Armee in Louisiana, siehe Fort Polk
 ein junges Schwein, siehe Hausschwein#Benennung

Personen:
 Albert F. Polk (1869–1955), US-amerikanischer Politiker
 Amanda Polk (* 1986), US-amerikanische Ruderin
 Charles Polk (1788–1857), US-amerikanischer Politiker
 C. L. Polk, US-amerikanische Fantasy-Autorin
 Doug Polk (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Frank Polk (1871–1943), US-amerikanischer Diplomat
 George Polk, US-amerikanischer linksgerichteter Journalist

 Leonidas Polk (1806–1864), US-amerikanischer General
 Lucy Ann Polk (1927–2011), US-amerikanische Jazz- und Big Band-Vokalistin
 Moritz Polk (* 1990), deutscher Hockeyspieler
 Oscar Polk (1899–1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Rufus King Polk (1866–1902), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Polk (1803–1891), Frau von James K. Polk und First Lady der USA
 Tori Polk (* 1983), US-amerikanische Weitspringerin
 Trusten Polk (1811–1876), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Polk (Alabama)
 Polk (Illinois)
 Polk (Kalifornien)
 Polk (Kansas)
 Polk (Missouri)
 Polk (Nebraska)
 Polk (Ohio)
 Polk (Pennsylvania)
 Polk (Tennessee)
 Polk (West Virginia)
 Polk (Town), Town(ship) im Washington County, Wisconsin
 Polk City (Florida)
 Polk City (Iowa)
 Polk Gap (West Virginia)
 Polk Road (Maryland)
 Polk Springs (Kalifornien)
 Polk Valley (Pennsylvania)
 Polk Village (South Carolina)
 Alternativer Name für Cook Springs (Alabama)

Unternehmen:
 R.L. Polk & Co., US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen der Automobilbranche
 Polk Audio, US-amerikanischer Lautsprecherhersteller

Siehe auch:
 Polk County Verwaltungseinheiten
 Pulk